La formula molecolare C8H8 può indicare:
 Cubano
 Stirene
 Polistirene
 Barrelene
 Cicloottatetraene
 Benzociclobutene
 Cuneano
 Xililene
 Eptafulvene

Formule molecolari